Claudio Lezcano López (1935/1939-), joueur de football international paraguayen.
 Dario Lezcano Mendoza (1990-), joueur de football international paraguayen.
 Juan Vicente Lezcano López (1937-2012), joueur de football international paraguayen.
 Rubén Ramírez Lezcano (né en 1964), homme politique paraguayen.

Titre 

 Francisco Lezcano, l'Enfant de Vallecas est une huile sur toile de Diego Vélasquez.
Patronyme hispanique